Руксандра Драгомір була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Йоаннетта Крюгер.

Аманда Кетцер виграла титул, перемігши у фіналі Сабін Аппельманс з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Каріна Габшудова (півфінал)
  Аманда Кетцер (переможниця)
  Руксандра Драгомір (2-ге коло)
  Сабін Аппельманс (фінал)
  Оса Карлссон (1-ше коло)
  Катаріна Студенікова (1-ше коло)
  Генрієта Надьова (півфінал)
  Александра Фусаї (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1997 Budapest Lotto Open Draw

1997
Тур WTA 1997